Kairat Nurdauletov (en kazakh : , Qaïrat Nourdäouletov), né le  à Almaty au Kazakhstan, est un footballeur international kazakh.

Il évolue actuellement au poste de défenseur avec le club du FK Astana.

Biographie

Club

Sélection 
Kairat Nurdauletov est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Leonid Pakhomov pour un match amical face à la Pologne le . Le , il marque son premier but en équipe du Kazakhstan lors du match amical face au Tadjikistan.

Il compte 33 sélections et 4 buts avec l'équipe du Kazakhstan depuis 2003.

Palmarès

En club 
 Irtych Pavlodar :
 Champion du Kazakhstan en 2002 et 2003

 Tobol Kostanaï :
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2007

 FK Astana :
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2010 et 2012
 Vainqueur de la Supercoupe du Kazakhstan en 2011

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Kairat Nurdauletov avec l'équipe du Kazakhstan.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kazakh
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Joueur du Tobol Kostanaï
Naissance en RSS kazakhe
Naissance en novembre 1982
Naissance à Almaty
Joueur du FK Astana
Joueur du Kyzyljar Petropavl